Johann Christoph Mocker (auch Mockert, * nach 1698; † 1770 in Roßleben) war ein deutscher Orgelbauer, der in der Mitte des 18. Jahrhunderts seine Orgelwerkstatt in Roßleben hatte. Im Jahre 1719 war er Geselle bei dem hochfürstlichen Orgelbauer H. Papenius (Adam Heinrich Papenius?) zu Weißenfels und Stolberg.

Sein Großvater, gebürtig in Langenhain, wo dessen Vater Kantor war, war Hoforgelbauer in Halberstadt um 1690. Sein Vater Christoph Mockert (* 1689, † 1753) zog 1717 als Orgelbauer nach Roßleben und hat 18 Orgeln gebaut.

Von Johann Christoph Mocker sind bislang folgende Auftragsarbeiten bekannt:

Außerdem werden bei Gerber noch Orgeln in Erfurt, Roßleben, Merseburg, Spielberg, Rehmüßen(?), Nienstedt am Harz und Naumburg genannt.

Literatur

Einzelnachweise 

Orgelbauer (18. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren im 17. oder 18. Jahrhundert
Gestorben im 18. Jahrhundert
Mann
Orgellandschaft Thüringen
Orgellandschaft Sachsen-Anhalt